Transformers kan syfta på:

Transformers – ett marknadskoncept för leksaker tillverkade av Hasbro
 Transformers (filmserie) – en serie amerikanska science fiction- och actionfilmer
Transformers (film) – en amerikansk action/science fiction-film från 2007
Transformers: De besegrades hämnd – en amerikansk science fiction-/actionfilm film från 2009
Transformers: Dark of the Moon – en amerikansk science fiction-film film från 2011
 Transformers: Age of Extinction – en amerikansk film från 2014
 Transformers Prime – en animerad serie som sändes i Cartoon Network
 Transformers Animated –  en amerikansk animerad TV-serie 2007–2009
 Transformers: War for Cybertron –  en tredjepersonsskjutare utvecklat av High Moon Studios
 Transformers: Fall of Cybertron – en tredjepersonsskjutare utvecklat av High Moon Studios
The Transformers (TV-serie) –  en animerad TV-serie om ett krig mellan gigantiska robotar
 The Transformers: The Movie – en animerad film från 1986 baserad på TV-serien om Transformers

Se även
Transformer – studioalbum från 1972 av Lou Reed
 Figurer i Transformers – en lista över figurer i Transformers